Олімпіада — змагання. (Не обов'язково спортивне). Дивіться :Категорія:Олімпіади.
 Античні Олімпійські ігри
 Сучасні Олімпійські ігри.
 Олімпіада — перерва між Олімпійськими іграми.

Персоналії
 Олімпіада — дружина македонського царя Філіппа II, мати Александра Македонського.

Населені пункти
 Олімпіада — село Греції.